Apold es una palabra que puede referirse a lugares o a personas:

Lugares 
 Apold (en alemán: Trapold o, Trappold ) un municipio en el   județ de Mureş en Rumania.

Personas 
 Raúl Apold (1898 - 1980), político y periodista peronista argentino.